Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Rossello – urugwajski piłkarz
 Maria Giuseppa Rossello – rzymskokatolicka święta

Zobacz też:
 Rosselló – gmina w Hiszpanii, w prowincji Lleida